Cavia — латинська назва роду ссавців кавія (морська свинка).
  — японська компанія-розробник відеоігор.